Idomeneus – planetoida o numerze katalogowym 2759
 Idomeneus – w mitologii greckiej król Krety, syn Deukaliona
 Idomeneus – w mitologii greckiej królewicz trojański, syn Priama

Zobacz też 
 Idomeneus z Lampsaku – grecki filozof, uczeń Epikura
 Idomeneusz, król Krety (KV 366) – opera Wolfganga Amadeusa Mozarta